What's Love Got to Do with It ; une chanson de Tina Turner composée en 1984 ;
What's Love Got to Do with It ; un album de Tina Turner sorti en 1993.
 What's Love Got to Do with It ; un film biographique sur Tina Turner sorti en 1993.